Bilichild (ook Bilichilde, Bilithilde, Bilichildis, Bilihildis) is een Frankische vrouwelijke voornaam, die verschillende adellijke vrouwen uit de middeleeuwen gebruikten: 

 Bilichild (- 610), eerste vrouw van koning Theudebert II van Austrasië;
 Bilichild (- 675), dochter van Sigibert III van Austrasië en vrouw Childerik II;
 Bilhildis van Mainz (- rond 734), heilige, stichter en abdis van het Altmünster-klooster;
 Bilichild, echtgenote van de Neustrische edelman Rorgon I van Maine;
 Bilichild, dochter van de vorige, echtgenote van Bernard van Poitiers en misschien Ranulf I van Poitou